Løvaas ist der Name folgender Personen:
 Hans Marius Wilhelm Løvaas (1848–1890), norwegischer Landschaftsmaler
 Kårstein Eidem Løvaas (* 1967), norwegischer Politiker